Cendere (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Ilgaz
 Cendere (Nallıhan), een dorp in het Turkse district Nallıhan